Sviatoslav Iaroslavitch (en russe et en ) dit  de Kiev ou parfois Sviatoslav de Tchernigov, est un grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1027 à Kiev probablement) qui régna de 1073 à 1076 (après la seconde déposition de son frère ).

Fils de Iaroslav le Sage et d'Ingigerd de Suède, il est également prince de Tchernigov de 1054 à 1073.

Il meurt  à Kiev le  d'un « ulcère qui se déchire », et est inhumé dans la ville de Tchernigov, dans l'église du Sauveur.

Famille

Unions et descendance 
Sviatoslav fut marié deux fois, d'abord avec Cecilia, d'origine inconnue, dont il eut :

 Gleb ;
 Roman le Rouge ;
 David, prince de Smolensk puis de Tchernigov, père du grand-prince  ;
 Oleg, prince de Tchernigov de 1076 à 1078, mort le  et père des grands-princes   et .

Ensuite, il épousa Oda, fille du comte , avec qui il eut :
 Iaroslav (né vers 1070 et mort en 1129), fondateur de la dynastie de Riazan ;
 Boris Viatcheslavitch né vers 1054, mort le  ;
 Une fille.

Ancêtres

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik, Les Slaves, histoire, civilisation de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine, « La Russie de Kiev », Éditions du Seuil, Paris (1970) 171-228.

Article connexe 
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 
 

Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02